Clock Cleaners (рус. «Чистильщики часов») — анимационный эпизод про Микки Мауса под номером 97. созданный Уолтом Диснеем в 1937 году.

Сюжет
Микки Маус работает чистильщиком часов. Он моет циферблат. Гуфи тоже тут. Он чистит «внутренности» часов вместе с Дональдом Даком.

Дональд решил чистит одну из главных деталей- пружину. Внезапно, его швабра застревает между пружиной и пружина гнётся и ломается.

Мики тем временем видит, что на одной из деталей птица всадила Гнездо. Микки пытается разбудить и прогнать спящего гостя, но та не просыпается. Тогда, Микки взял птицу и выбросил её в окно, чтобы она улетела. Всё бы ничего, но птица снова залетает часы, берёт Микки в клюв и выбрасывает окно. К счастью, наш герой успевает схватиться за трос, на котором висело ведро с водой.

Дональд пытается забить пружину Киянкой, но она постоянно вылезала с разных сторон. Один раз, пружина даже сама взяла киянку и ударила ею Дональда, потом выбросила в ближайшую Шестерню.

Гуфи поднялся наверх, чтобы почистить Колокол. При этом, он напевал песню «Спит глубине». Гуфи шутку ударяет колокол, из часов выходит металлическая фигурка старика с косой, который ударяет по колоколу тоже, при этом немного оглушая Гуфи. Затем ходит фигурка Статуи Свободы и тоже ударяет колокол, снова оглушая Гуфи. После третьего удара, Гуфи это надоело. Он взял киянку, чтобы наказать обидчика. Но когда выходит дама, Гуфи не ударяет её, так как она дама, а дам нельзя бить. Дама же бьёт Гуфи. От такого сильного удара он падает низ, но очередной трос его спасает. Микки замечает, что трос сейчас кончится и бросает ему трос с сиденьем, Гуфи цепляется за него головой. Потом, Гуфи приземляется на доску с мылом, шваброй и водой. Микки снова замечает, что доска сейчас упадёт и подставляет Гуфи под ноги лестницу. Микки не удерживает лестницу и она падает рядом с доской, как бы образуя при этом «мостик». Гуфи идёт по этой конструкции, но Микки снова что-то заподозрил. У лестницы не хватало одной ножки. Испуганный мышонок не успевает ухватить Гуфи и тот падает вниз, но приземляется на какой-то флаг и оба летят окно, где Дональд наконец починил пружину. Приземлившись. пружина ломается и все попадают в ту самую шестерню.

Примечания 

Мультфильмы по алфавиту
Рисованные мультфильмы США 1937 года
Дональд Дак
Рисованные мультфильмы США 1930-х годов
Короткометражные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы Бена Шарпстина
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем